Moutet est un patronyme porté notamment par :
 Aimée Moutet (1936-2020), universitaire et historienne française, fille de Marius Moutet ; 
 Anne-Élisabeth Moutet, journaliste et écrivaine française ; 
 Corentin Moutet (né en 1999), joueur de tennis français ;
 Fernand Moutet (1913-1993), poète provençal ;
 Georges Moutet (1887-1941), homme politique français ;
 Jo Moutet (1926-2002), compositeur, chef d'orchestre et arrangeur français ;
 Marius Moutet (1876-1968), homme politique français. 

Homonymie de patronyme